Molekulska formula -{C20H32O}- se može odnositi na:

 Desoksimetiltestosteron
 Etilestrenol
 Bolenol